Joachimsthal  může být:

 Joachimsthal (Barnim) – město v okrese Barnim v Braniborsku v Německu
 Jáchymov – německý název města v okrese Karlovy Vary v Česku

Německé názvy sídel v Česku